en astronautique, convergent
 en mathématiques,
 suite convergente
 série convergente
 intégrale convergente pour intégrale définie

Voir aussi
  /  
  /